Ilievski ist der Familienname folgender Personen:

 Jovan Ilievski (* 1958), nordmazedonischer Jurist und Richter
 Milan Ilievski (* 1982), nordmazedonischer Fußballspieler
 Nikola Ilievski (* 1954), jugoslawischer Fußballspieler und mazedonischer -trainer
 Petar Hristov Ilievski, (mazedonisch: Петар христов Илиевски, 1920–2013), mazedonischer Historiker, Altphilologe und Mykenologe
 Vlado Ilievski (* 1980), nordmazedonischer Basketballspieler
 Vlatko Ilievski (1985–2018), mazedonischer Sänger und Fernsehmoderator